Slaget ved Helsingborg kan henvise til

 Slaget ved Helsingborg (1362)
 Slaget ved Helsingborg (1535)
 Slaget ved Helsingborg (1710)